Werbky (ukrainisch ; russische Entsprechung  ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Werbky (Pawlohrad), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad
 Werbky (Semeniwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka